Баљевац може бити:

 Баљевац (Обреновац), насељено место у општини Обреновац, Република Србија
 Баљевац (Рашка), насељено место у општини Рашка, Република Србија
 Баљевац (Бихаћ), насељено место у општини Бихаћ, Федерација БиХ, БиХ